Presa di Algeri del 1516, conquista della città da parte di Aruj Barbarossa
 Battaglia di Algeri del 1529, conquista della città da parte di Khayr al-Din Barbarossa 
 Spedizione di Algeri – Carlo V contro l'Impero ottomano, nel 1541
 Invasione di Algeri – invasione francese del 1830
 Battaglia di Algeri (1957) – battaglia combattuta tra il 1956 e il 1957 durante la guerra d'Algeria
 La battaglia di Algeri – film di Gillo Pontecorvo del 1966